Люсан — коммуна во Франции, департамент Гар
 Люсан — коммуна во Франции, департамент Жер
 Люсан-Адейак — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна